А́нненская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Анненская улица — улица в Москве.
 В Санкт-Петербурге:
 Анненская улица в Удельной (Выборгский район) — в 1964 году вошла в застройку Гданьской и Дрезденской улиц.
 Анненская улица в Полюстрово (Калининский район) — название до 1940 года Хибиногорской улицы, в 1950-х вошедшей в застройку проспекта Маршала Блюхера.